Александр Воронцо́в:
 Воронцов, Александр Емельянович (1903— после 1975) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Воронцов, Александр Ефимович (1919—1991) — советский оператор и режиссёр документального кино, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Воронцов, Александр Никифорович (1907—1973) — Герой Советского Союза.
 Воронцов, Александр Романович (1741—1805) — граф, государственный деятель и дипломат.